Plusieurs gares ferroviaires françaises portent le nom de Montreuil :
 Gare de Montreuil, à Versailles ;
 Gare de Montreuil-Bellay ;
 Gare de Montreuil-sur-Ille ;
 Gare de Montreuil-sur-Mer ;
 Gare de Montreuil-sur-Thérain.

Montreuil